Lohmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Lohmeier (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler
 Georg Lohmeier (1926–2015), deutscher Schriftsteller, Dramatiker, Regisseur und Schauspieler
 Philipp Lohmeier (1648–1680), deutscher Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Lohmeyer